Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kediren (Randublatung), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Kediren (Lembeyan), een plaats in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Kediren (Kalitengah), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java